

Галліцин — місто, штат Пенсільванія
 Галліцин Тауншип — селище в окрузі Кембрія, штат Пенсильванія